Kerkgracht (Den Helder), een straat en kanaal in de stad Den Helder (Noord-Holland)
Kerkgracht (Sneek), een straat en gracht in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)